Amandine Giardino (née en 1995), joueuse de volley-ball française ;
 Évelyne Giardino (1961-2002), athlète française ;
 Gaetano Giardino (1864-1935), général et homme politique italien ; 
 Tommaso Giardino (né en 1799), patriote italien ;
 Vittorio Giardino (né en 1946), auteur italien de bande dessinée ;
 Walter Giardino (né en 1960), guitariste et compositeur argentin.

Voir aussi 

 Giardino di Archimede, musée de Florence consacré aux mathématiques.
 Giardino delle Rose, parc de Florence (Italie).
 Il Giardino Armonico, ensemble musical italien.